Натуральне число 2100
 2100 рік до нашої ери
 2100 рік нашої ери